Theatre of War – videogioco del 1992 per DOS della Three-Sixty Pacific
 Scenario: Theatre of War – videogioco del 1992 per Atari ST, C64 e DOS della Starbyte
 Theatre of War – videogioco del 2007 per Windows
 Theater of War – album dei Jacobs Dream